Sambuca bezeichnet:
 Sambuca, ein Getränk
 Sambuca (Instrument), ein antikes Saiteninstrument 
 Fallbrücke, lateinisch sambuca, ein antikes Belagerungswerkzeug 
 Sambuca di Sicilia, eine Stadt in Italien
 Sambuca Val di Pesa, ein Ortsteil von Barberino Tavarnelle (Metropolitanstadt Florenz, Toskana) in Italien
 Sambuca, ein Ortsteil von San Romano in Garfagnana (Provinz Lucca, Toskana) in Italien